Colliers ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Colliers (South Carolina)
 Colliers (West Virginia)
 Colliers Corner (Tennessee)
 Colliers Mills (New Jersey)

in Kanada:
 Colliers (Newfoundland and Labrador)

Siehe auch:
 Collier’s, US-amerikanisches Magazin
 Collier